Собер () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-де-Лемос. Занимает площадь 134 км². Население — 2 599 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 77 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Луго
Муниципалитеты Луго